Севен Оукс има више значења:
 Севен Оукс (Јужна Каролина)
 Севен Оукс (Тексас)